The Wanderer (deutsch ‚Der Wanderer‘) steht für folgende Werke:

 The Wanderer, altenglisches Gedicht
 The Wanderer, Originaltitel von Die Macht des Schwertes, deutsch-spanisch-britische Fernsehserie (1994)
 The Wanderer, Lied von Dion DiMucci (1961)

Bücher:
 The Wanderer, or, Female Difficulties, Roman von Fanny Burney (1814)
 The Wanderer, Originaltitel von Wanderer im Universum, Roman von Fritz Leiber (1964)
 The Wanderer, Originaltitel von Sophies Geheimnis, Roman von Sharon Creech (2000)
 The Wanderer – Dion’s Story, Autobiografie von Dion DiMucci (1988)

Personen:
 The Wanderer, Internet-Pseudonym von Timothy McVeigh (1968–2001), US-amerikanischer Attentäter

Siehe auch: 
 The Wanderers